Il doppio del torneo di tennis ATP Sain, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Alberto Mancini e Christian Miniussi che hanno battuto in finale Paolo Canè e Balázs Taróczy 6-4, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Alberto Mancini /  Christian Miniussi (campioni)
 Mansour Bahrami /  Claudio Panatta (primo turno)

 Massimo Cierro /  Alessandro De Minicis (primo turno)
 Omar Camporese /  Simone Colombo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Saint-Vincent 1988